Filexilia är ett släkte av kräftdjur. Filexilia ingår i familjen Ameiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Filexilia